Клюсівська сільська рада — Полтавська область, Новосанжарський район;
 Клюсівська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район.